Урманский сельсовет (сельский совет) — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование.

Россия 

Урманский сельсовет Иглинского района Башкортостана.

Украина 

Урманский сельский совет Бережанского района Тернопольской области, упразднён в 2020 году.